Bucks steht für:
 Bucks County, County im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Laredo Bucks, US-amerikanisches Eishockey-Team
 Milwaukee Bucks, US-amerikanisches Basketball-Team
 Pinebridge Bucks, US-amerikanisches Eishockey-Team

Bucks ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bucks (Alabama)
 Bucks (Illinois)
 Bucks (Michigan)
 Bucks Bridge (New York)
 Bucks Corners (Oregon)
 Bucks Harbor (Maine)
 Bucks Lake (Kalifornien)
 Bucks Landing (Arkansas)
 Bucks Lodge (Kalifornien)
 Bucks Mills (Maine)

Bucks steht als Abkürzung für:
 Buckinghamshire

Siehe auch:
 Buck
 Bucks Hill
 Bucks Knob
 Bucks Mill
 Bucks Mountain
 Bucks Peak
 Bugs

Abkürzung